Дивізія А 1954 — 37-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте здобув Фламура Рош'є (Арад).

Команди

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1954
Румунія
1954 у румунському спорті